Inbiomyia är ett släkte av tvåvingar. Inbiomyia ingår i familjen Inbiomyiidae. 

Inbiomyia är enda släktet i familjen Inbiomyiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Inbiomyia